Chrysomelinae é uma sub-família de artrópados pertencente à família Chrysomelidae.

Gêneros 

 Alfius
 Cecchiniola
 Chrysomela
 Chrysolina
 Colaphus
 Colaspidema
 Crosita
 Cyrtonastes
 Cyrtonus
 Entomoscelis
 Gastrophysa
 Gonioctena
 Hydrothassa
 Labidomera
 Leptinotarsa
 Linaedea
 Machomena
 Oomela
 Oreina
 Paropsis
 Phaedon
 Phratora
 Plagiodera
 Prasocuris
 Sclerophaedon
 Stenaspidiotus
 Timarcha
 Timarchida
 Zygogramma

Chrysomelidae